Тихон Архипович Краля (1919-2008) — Гвардии старший сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Тихон Краля родился 27 февраля 1919 года в селе Ольховатка (ныне — Нововодолажский район Харьковской области Украины). После окончания семи классов школы работал наборщиком в типографии. В 1939 году Краля был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С декабря 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года гвардии ефрейтор Тихон Краля командовал сапёрным отделением 5-го отдельного гвардейского сапёрного батальона 6-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. Отличился во время освобождения Украинской ССР.

В сентябре 1943 года Краля три раза проводил разведку переправ через крупнейшие реки — Десну, Днепр и Припять, а затем под массированным вражеским огнём успешно наводил их между берегами. Во время битвы за Днепр Краля переправил на западный берег боевую технику и пехоту, что способствовало успеху операции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии ефрейтор Тихон Краля был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1825.

В 1946 году в звании гвардии старшего сержанта Краля был демобилизован. Проживал в Коростене, работал старшим мастером в Украинском обществе слепых. Скончался 6 февраля 2008 года, похоронен в Коростене.

Почётный гражданин Коростеня.

Награды 
Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Славы 3-й степени, рядом медалей. В 1944 году был награждён орденом Крест «За выдающиеся заслуги».

Примечания

Литература 
 
 Герои и подвиги. Книга 3. М.: Воениздат, 1966.
 Подвиги во имя Отчизны. — 2-е изд.,- Харьков: «Прапор», 1985.
Сапёры Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные в Коростени